Bobs ist die Bezeichnung:

 für die von Frederick Roberts, 1. Earl Roberts kommandierten Truppen
 für die internationalen Weblog-Awards (The BOBs), die vom deutschen Auslandssender Deutsche Welle vergeben werden

Siehe auch
Bobs Lake